Ann-Marie Nilsson kan avse någon av följande:
Ann-Marie Nilsson (musikforskare) (född 1942)
Ann-Marie Nilsson (politiker) (född 1960), centerpartist och ks-ordförande i Jönköping
Anne-Marie Nilsson (författare) (född 1946), författare
Ann-Mari Nilsson (författare) (född 1948), författare
Ann-Marie Nilsson (organisationsdirektör) (född 1942), IT-pionjär och organisationsdirektör
Anne-Marie Nilsson (lokalradiochef) (född 1942), radioproducent

Noter